Teatre Nacional de Niça, teatre de la ciutat de Niça, a França
 Times News Network, agència de notícies del diari The Times of India
 The Nashville Network, cadena de televisió de música country dels Estats Units
 The National Network, cadena de televisió dels Estats Units antecessora de Paramount Network
 Team Novo Nordisk, equip ciclista dels Estats Units
 IEEE Transactions on Neural Networks, revista acadèmica especialitzada en temes de xarxes neuronals
 Tnn també és l'abreviatura de la tinnunculita, mineral inclòs en la classe de les substàncies orgàniques